Croc Parc est un parc zoologique de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Situé à L'Étang-Salé et doté de cinq hectares de superficie, il permet principalement d'observer des crocodiles du Nil. Il a été inauguré le .

Galerie photos

Annexe

Lien externe
.

Parc zoologique à La Réunion
L'Étang-Salé